

Sigle 
 Leisure Suit Larry – serie di avventure grafiche
 Linden Scripting Language – linguaggio di programmazione di Second Life
 Loris Sibilo Loredan – personaggio letterario creato dalla scrittrice Moony Witcher

Codici 
 LSL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Los Chiles (Costa Rica)
 lsl – codice ISO 639-3 della lingua dei segni lettone
 LSL – codice valutario ISO 4217 del loti lesothiano, valuta del Lesotho